Га́ркалне (, от garš — «длинный» и kalns — «гора») — топоним:

 Гаркалне — село в Гаркалнском крае;
 Гаркалне — село в Адажском крае;
 Гаркалне — село в Приекульском крае;
 Гаркалне — железнодорожная станция на линии Рига — Лугажи